Cabaneiro puede referirse a:

 Cabaneiro (La Coruña), lugar despoblado español de la parroquia de Piedra, municipio de Cariño, provincia de La Coruña (Galicia).
 Cabaneiro (Lugo), parroquia española del municipio de Abadín, provincia de Lugo (Galicia).